Ars nova
 Ars nova, késő középkori zenei irányzat
Ars nova, egy feltehetően Philippe de Vitry által írt értekezés a 14. századi zenéről
 Ars nova, a korai németalföldi festészet egy a zenetörténetből átvett megnevezése
Ars Nova
Ensemble Ars Nova, Philippe Nahon vezette francia zenekar
Ars Nova, Paul Hillier vezette dán kórus
Ars Nova, klasszikus rock együttes, New York City, 1967–1969
Ars Nova, progressziv rock együttes, 1983, Japán
Ars Nova, off-Broadway színház

Egyéb
Project Ars Nova, középkori zenét játszó együttes Párizsban, 1982–1999